Ромен может означать:

 Ромен (Romain, Ромэн) — французское имя, эквивалент русского Роман.
 Жюль Ромен (Ромэн; Jules Romains), настоящее имя Луи Анри Фаригуль; 1885—1972) — французский писатель, поэт и драматург.

Реки 
 Ромен — река в Квебеке (Канада), впадающая в залив Святого Лаврентия.
 Ромен () — река на Украине, правый приток Сулы.

Населенные пункты

Украина 
 Ромен () — бывшее название города Ромны в Сумской области, Украина.

Франция 
 Ромен () — коммуна во французском департаменте Ду региона Франш-Конте.
 Ромен () — коммуна во французском департаменте Ду региона Шампань — Арденны.
 Ромен () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Ромен () — коммуна во французском департаменте Юра региона Франш-Конте.
 Кон-э-Ромен — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.

См. также 
 Ромэн — название цыганского театра в Москве.
 Ромейн